Мезолитическая культура Веретье (Веретьё) — археологическая культура эпохи мезолита (9 тыс. лет до н. э.), локализованная на юге Архангельской области и севере Вологодской области. Выделена в 1983 году С. В. Ошибкиной на основе археологических исследований стоянки Нижнее Веретье, проведённых в 1978—1980 годах.

Археологические памятники 
Чётко отнесены к культуре Веретье следующие поселения:
 Нижнее Веретьё
 Веретьё I
 Сухое
 Погостище I
 Лукинчиха
 Лёкшма 4
 Могильник Попово
 Могильник Песчаница на Лаче

Памятники расположены компактной группой в системе озёр Воже—Лача, только Погостище I располагается отдельно в 100 километрах к югу. Следы разрушенных стоянок и отдельные находки, характерные для культуры Веретье, отмечаются по рекам Вологда, Тошня, Чагодоща, в верхнем течении реки Сухона у села Шуйское. Все памятники занимают древние берега рек и озёр, устья исчезнувших речек.

Поселения Нижнее Веретьё, Веретьё I, Сухое, Погостище I и могильник Попово, относятся к группе памятников, связанных с торфяными отложениями в низинах рек и озёр.

История изучения 
Исследования поселение Веретье было начато в 1929 г. экспедицией Государственного исторического музея, под руководством М. Е. Фосс. Экспедиция, работавшая в окрестностях озера Лача, занималась обследованием памятников древности, известных по описанию экспедиций И. С. Полякова 1871 и 1873 годов. Стоянка обнаружена на левом берегу реки Кинема, на возвышении с болотной растительностью. Памятник имел два культурных слоя, эпохи мезолита и среднего неолита, получивших названия Нижнее Веретье и Верхнее Веретье.

В 1929 году в километре от впадения Кинемы в озеро Лача экспедицией М. Е. Фосс обнаружен мезолитический могильник Попово в составе десяти погребений взрослых и детей с большим количеством инвентаря в отдельных ритуальных ямах и погребения XII—XIII веков. Погребения мезолита располагались двумя рядами ориентированы на восток или северо-восток.

Стоянка Погостище I на левом берегу реки Модлона была открыта и исследована Брюсовым А. Я., по всей видимости, в 1940-е годы. Датирование стоянки было определено на основе одинаковых с Веретьё I условий залегания культурного слоя. Бедный находками культурный слой позволил С. В. Ошибкиной сделать вывод о временном характере стоянки.

Следующий этап в изучении культуры Веретье связан с полевыми исследованиями Северной экспедиции Института археологии академии наук СССР в 1978 году. Экспедицией была предпринята попытка дополнительного исследования Нижнего Веретьё для уточнения возраста. Результатом исследований явилось открытие нового незатронутого ранее шурфами и раскопами памятника Веретьё I, с залеганием культурного слоя под торфяником на низком берегу.

В этом же году на правом берегу реки Ковжи на болотистой возвышенности обнаружена стоянка Сухое. Название связано с характером местности, где находится многослойный памятник, который с 19 века известен жителям пяти деревень с общим именем Нокола. Культурные слои имеют датирование от эпохи мезолита до раннего бронзового века. В нижнем мезолитическом культурном слое встречены каменные орудия, представленные кремнёвыми скребками, ножевыми пластинами с ретушью. Костяной инвентарь представлен простыми остриями, двумя наконечниками стрел. На стоянке обнаружены остатки жилища наземного типа с очагом.

Стоянка Лукинчиха находится на расстоянии 1,8—2,0 км от современного северного побережья озера Лача в истоке реки Лукинчиха. Обнаружена местными жителями. В 1987 году осмотр местонахождения Лукинчиха провели В. В. Шевелёв и И. С. Манюхин. В Лукинчихе был найден роговой кинжал, покрытый характерным геометрическим орнаментом с одной стороны. Кремнёвые изделия и костяные предметы характерны для позднего периода культуры Веретье и имеют аналогии среди находок на стоянке Нижнее Веретье.

Человеческие останки 
Погребённые в мезолитическом могильнике Попово на Кинеме имеют теснейшее сходство с южнооленеостровцами Онежского озера, оба типа могут быть включены в единый кластер древнейшего европеоидного населения Восточной Европы, отличный от европеоидов Прибалтики и Украины. Костные останки со стоянки Песчаница принадлежали мужчине позднего зрелого возраста. Песчаницкий человек принадлежал к высокорослым долихокранным палеоморфным европеоидам и обладал высоким ростом (~ 175—177 см). Высокорослость Песчаницкого человека не находит аналогий у населения соседних территорий эпохи мезолита, но находится определённое сходство с населением предшествующего верхнепалеолитического времени.

Палеогенетика 
Исследование ДНК у двух индивидуумов с могильника Попово на реке Кинеме, живших 7,5 тыс. л. н., позволило определить митохондриальные гаплогруппы: у образца Po4 — U4, у образца Popovo2 — U4d. У восточного охотника-собитателя (EHG) Popovo 2 исследовалась Y-ДНК, при этом из-за низкого покрытия было невозможно определить Y-хромосомную гаплогруппу.

У образца PES001 (10785—10626 лет до н. э.) с могильника Песчаница 1 на озере Лача была секвенирована ДНК с покрытием 1,15× и определена Y-хромосомная гаплогруппа R1a5-YP1301 (под R1a1b~-YP1272) (R1a-YP1306* на Yfull) и митохондриальная гаплогруппа U4a1 (тупиковый субклад U4a1-a*), у образца Karavaikha 1 (6457—6258 лет до н. э.) со стоянки Караваиха — митохондриальная гаплогруппа T2a1b1.

У образцов с мезолитической стоянки культуры Веретьё у озера Кубенское в деревне Минино Min11 (8671±48 — 8092±94 лет до н. э.), Min3 (7472±52 лет до н. э.), Min8 (6450 — 5800 лет до н. э.) определена митохондриальная гаплогруппа U4a1, у образцов Min2 и Min5 (8740 — 8420 лет до н. э.) — митохондриальная гаплогруппа U4a2, у образца Min10 (5650 — 4600 лет до н. э.) — митохондриальная гаплогруппа U4d (калиброванная дата).

У собаки Веретьё 1 с мезолитической стоянки Веретьё I, жившей 10,93 тыс. л. н. (некалиброванная дата 9 575 ± 50 лет до настоящего времени), была секвенированая ядерная ДНК. Анализ полных геномов 27 древних собак показал, что уже около 11 тыс. лет назад в Европе, на Ближнем Востоке и в Сибири существовало как минимум пять основных генетических линий собак (неолит Леванта, мезолит Архангельской области, мезолит Байкала, древняя Америка и поющая собака Новой Гвинеи), отличных друг от друга, то есть доместикация собак началась ещё в конце верхнего палеолита — до перехода от плейстоцена к эпохе голоцена. Второй собакой со стоянки Веретьё I у которой была секвенирована ДНК, стал образец Веретьё 2 возрастом около 10 900 лет назад (календарных). В геномах этих собаки есть родословные, связанные как с арктическими (66% и 71%), так и с западно-евразийскими (34% и 29%) линиями, тогда как в геноме собак с острова Жохова, живших на ∼1000 лет позже собак со стоянки Веретьё, отсутствуют линии западно-евразийского происхождения, что указывает на то, что западные родословные линии собак ещё не достигли Сибирской Арктики к 9,5 тыс. лет назад. ДНК древних собак, найденных на мезолитической стоянке Веретьё, в районе озера Байкал (Baikal dogs), в Северной Америке и на острове Жохова, похожа на ДНК современных новогвинейских поющих собак. Собака со стоянки Веретьё связана с восточной предковой линией (Eastern progenitor).

Хронология культуры Веретье 
Хронология привязана С. В. Ошибкиной к десяти абсолютным датам поселения Веретьё I. Датировки выполнены методом радиоуглеродного анализа по образцам угля, обработанного рога, торфа, необработанного и обугленного дерева, и имеют временной интервал от 9370 +/-80 — до 8200 +/-80 лет назад.

Также методом радиоуглеродного анализа по костному материалу определён возраст могильников:
 Попово — ранняя группа: погребение 9 — 9730±110, п. 3 — 9520±130, п. 1 — 9430±150 лет назад, поздняя группа: погребение 6 — 7510±150, п. 8 — 7150±160 лет назад.
 Песчаница — 9810±120 лет назад.
 Лукинчиха — 6880±40, калиброванная дата — 5950-5530 лет назад.

Территориальные границы 
Известные аналогии в стратегии освоения северных территорий населением культуры Веретье и наборе их инвентаря имеются восточнее на стоянках Явроньга 1 (8530 л. н., озеро Красный Окунь в бассейне реки Пинега), Пижма 2 (озеро Ямозеро в бассейне реки Печора), Вис 1 и Висский 1 торфяник (8480—7330 л. н., озеро Синдорское в бассейне реки Вымь). На основании материалов данных памятников предполагается распространение элементов культуры Веретье в восточном направлении, против чего выступает С. В. Ошибкина, так как, по её мнению, там, где заканчиваются памятники культуры Веретье, начинается «мезолит восточных территорий Севера Европы».

См. также 
 Каргопольская культура

Литература 
 Ошибкина С. В. Человек эпохи мезолита и его природное окружение (по материалам культуры Веретье) // Вестник антропологии № 15. Часть 1, 2007, с. 179−188

Примечания

Ссылки 
 Нижнее Веретье 1
 С. В. Ошибкина. О рыболовстве у населения Восточного Прионежья в эпоху мезолита
 Смирнов Ю. А., Яковчик М. С. Неординарные одиночные мустьерские, верхнепалеолитические и мезолитические погребения Европы // Попово VII

Мезолит Европы
История Архангельской области
История Вологодской области
Археологические культуры России
Археологические культуры Европы